Стародеревянковская — станица в Каневском районе Краснодарского края.

Административный центр Стародеревянковского сельского поселения.

География 
Расположена севернее станицы Каневской, примыкая к ней через реку Челбас.

Население

История 
Коренное селение Деревянковское основано в 1794 году (с 1821 — Стародеревянковское, с 1842 года — станица Стародеревянковская) — одно из первых 40 поселений черноморских казаков на Кубани. Название куреня перенесено с Сечи. Станица входила в Ейский отдел Кубанской области.

Экономика 
В станице расположены крупные предприятия по выращиванию и переработке аграрной продукции:
 ООО Мясоптицекомбинат «Каневской»
 ООО фирма «Калория»
 ОАО «Каневсксахар»
 ОАО «Кубань»
 ОАО «Россия»
 «Стародеревянковский консервный завод»

Также в станице располагаются крупные предприятия и других сфер промышленности:
 ЗАО Кирпичный завод «Каневской»
 ООО «Сантехсервис»
 ООО «ДонСервис»
 ООО «Волга»
 ЗАО «Сельхозтехника»
 ООО «Леспромсервис»

Электронные коммуникации 
 ГУДНЭТ — беспроводной интернет-провайдер

Достопримечательности 
 Стена погибшим в годы ВОВ
 Центральный станичный парк
 Вечный огонь
 Святой источник Великомученицы Параскевы Пятницы «Криница»
 Станичный Дом Культуры

Здравоохранение 
 Наркологическое отделение МУ «Каневская центральная районная больница»
 Стародеревянковская амбулатория

Культура 
 ДК «Россия»
 ДК «Олимп»
В 2010 и 2012 годах станица Стародеревянковская стала победителем краевого конкурса на лучшее поселение Краснодарского края с численностью населения свыше 10 тыс. человек.

Образование 
 «Каневской аграрно-технологический колледж»
 3 средних общеобразовательных школы
 4 детских сада

Религия 
 Свято-Вознесенский Храм
 Святой источник Великомученицы Параскевы Пятницы «Криница»

Спорт 
 Воздухоопорный спортивный комплекс «Юность»
 Спортивный комплекс «Кубань»
 Стадион «Кубань»

Транспорт 
 Железнодорожная станция «Деревянковка»
 «Яндекс такси»
 Маршрутное такси № 1, № 5

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Каневского района